Маба — язык, принадлежащий к нило-сахарской макросемье, мабанской семьи. Распространена в Чаде (регионы Ваддай, Батха, Села, Вади-Фера). Изучается в начальных школах, выходят радиопередачи.

Письменность 
Язык маба пользуется арабским письмом.

Примечания

Литература 
 Ali Abdoullay Dahab et al.: Lexique maba-français. Association SIL Projet maba. N’Djaména (Tchad) 2003.
 John T. Edgar: A Masalit grammar: with notes on other languages of Darfur and Wadai. Reimer, Berlin 1989.
 John T. Edgar: Maba-group lexicon. Reimer, Berlin 1991.
 Pierre Nougayrol: La langue des Aiki dits Rounga: Tchad, République centrafricaine. Esquisse descriptive et lexique. Geuthner, Paris. 1990.
 Georges Trenga: Le Bura-Mabang du Ouadaï. Notes pour servir à l’étude de la langue maba. Institut d’Ethnologie, Paris 1947. (geschrieben in den Jahren 1905–1907)
 Jonathan Kew, Proposal to encode Arabic-script letters for African languages (no L2/03-168), 2 juin 2003

Дополнительные источники и ссылки 
 OLAC resources in and about the Maba language. Перечень литературы языке маба (арабское письмо) и о языке маба.
 Ethnologue, Languages of the World: Maba
 Ethnologue, Languages of the World: Maban (Maba-Sprachen)

Языки Чада
Нило-сахарские языки